National Soccer League (1996–97) – dwudziesta pierwsza  edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dwudziestym pierwszym sezonie wystąpiło 14 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Brisbane Strikers, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Sydney United.

Uczestnicy sezonu 1996-97 
Adelaide City
Brisbane Strikers
Canberra Cosmos
Collingwood Warriors
Gippsland Falcons SC
Melbourne Knights
Marconi Stallions
Newcastle Breakers
Perth Glory
South Melbourne FC
Sydney United 
Sydney Olympic
West Adelaide
Wollongong Wolves

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1995–96, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1995–96, B - beniaminek.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Klub został rozwiązany po sezonie, w wyniku problemów finansowych.

Seria finałowa

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1997

Brisbane Strikers PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Kresimir Marusic (Sydney United)
Trener roku: Branko Culina (Sydney United)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 16 lutego 2011].

National Soccer League
1996 w Australii
1997 w Australii
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej